Джонни-мнемоник:

 Джонни-мнемоник — фантастический фильм 1995 года, снятый Робертом Лонго.
 Джонни-мнемоник — научно-фантастический рассказ Уильяма Гибсона.